Hyde End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Hyde End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire